Die Prva Liga FBiH 2022/23 ist die insgesamt 28. Saison der zweithöchste Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 23. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 13. August 2022 und endet voraussichtlich am 4. Juni 2023.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielen an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga auf. Die letzten drei Vereine stiegen direkt in die Druga Liga FBiH ab. Der 12. und 13. spielen in der Relegation um den Klassenverbleib.

Tabelle

Weblinks 
 Table 1. Division FBiH fctables.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23